Žlebec Pušćanski naselje je u Zagrebačkoj županiji, administrativno pripada općini Pušća. Površina naselja je 0,88 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine naselje ima 96 stanovnika. 

Susjedno naselje, Žlebec Gorički, nalazi se u općini Marija Gorica.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji